Hügel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl von Hügel (1795–1870), österrikisk upptäckare
 Friedrich von Hügel (1852–1925), romersk-katolsk religiös skriftställare

Tyska efternamn